Veurs (gehucht)
 Veurs (beek)